Лигоцци () — итальянская фамилия. Носители:

  (ок. 1620—1695) — итальянский живописец.
  (1525—1605) — итальянский художник.
  (ум. 1630) — итальянский живописец.
 Лигоцци, Якопо (1547—1627) — итальянский рисовальщик, живописец и гравёр.